Thenay (Indre)
 Thenay (Loir-et-Cher)